L'édition 2020 du tournoi de tennis d'Anvers se déroule du 19 au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits du Chilien Cristian Garín, du Géorgien Nikoloz Basilashvili, des Italiens Matteo Berrettini et Fabio Fognini, du Japonais Kei Nishikori, du Norvégien Casper Ruud et du Russe Andrey Rublev.

Pendant le tournoi 
L'invité belge Zizou Bergs, 21 ans et  mondial, joue son premier match sur le circuit ATP et le remporte face au  mondial Albert Ramos-Viñolas.

Lauréats 
Ugo Humbert remporte le tournoi en simple en battant en finale Alex De Minaur. Il s'agit de son  titre ATP en simple.

En double, John Peers et Michael Venus remportent le tournoi en battant en finale Rohan Bopanna et Matwé Middelkoop. Il s'agit respectivement de leur  et  titre ATP en double.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Anvers
 Saison 2020 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Anvers
ATP 2020
Sport en Belgique en 2020
Tennis en octobre 2020